Wjatka (russisch Вятка, ukrainisch В'ятка) ist:
 der Name eines Dorfes in der Ukraine, siehe Wjatka (Dorf)
 die alte Bezeichnung für die Stadt Kirow in Russland
 der Name eines Flusses, siehe Wjatka (Fluss)
 der Name der russischen Fernstraße von Syktywkar nach Tscheboksary, siehe Wjatka (Straße)
 eine Verwaltungseinheit im europäischen Teil des Russischen Reiches, siehe Gouvernement Wjatka
 der Name einer Stadt in Belarus, siehe Wetka
 eine russische Pferderasse, siehe Wjatka (Pferd)
 eine Motorrollermarke (Vyatka) aus Wjatskije Poljany